Arkham Rising è un cortometraggio canadese diretto e scritto da Tito Guillen e uscito nel web il 27 ottobre 2012. Il cortometraggio si ispira a una scena eliminata dal film Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012.

Trama 
Bane e i suoi uomini irrompono ad Arkham Asylum, facendo cadere una dottoressa di nome Harleen F. Quinzel (la nota Harley Quinn fumettistica) facendole cadere il pass.

L'uomo comunica poi a tutti i detenuti di Arkham (tra cui l'Uomo Calendario, Enigmista e il Cappellaio Matto intento a leggere Alice nel paese delle meraviglie) che sono ora libere e apre le porte delle celle di pazzi.

Tutti i criminali escono esortati da Bane. Tutti tranne uno, Joker, che rimane seduto nella sua cella piena di scritte ridendo.

Ispirazioni 
Il cortometraggio prodotto da Machinima s'ispira ad una scena che si dice sarebbe dovuta trovarsi nel capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan, ossia un breve cameo del Joker al manicomio di Arkham. La scena non venne mai girata a causa dell'improvvisa morte dell'attore Heath Ledger.

Nonostante ciò, nella trasposizione letterale della pellicola, il Joker viene citato come unico paziente rimasto ad Arkham a causa del trasferimento degli altri a Blackgate. La sua permanenza però è messa in dubbio. Questo però cozzerebbe con il cortometraggio che tenta di mostrare la liberazione dei criminali da parte di Bane visto che gli altri folli mostrati non si sarebbero dovuti trovare nella struttura.

Il design dell'Uomo Calendario è invece ispirato a quello adottato nel gioco Batman: Arkham City e mantenuto sia nel prequel che nel sequel oltre che nella run di Tom King.

Sia Joker che Bane invece si rifanno all'aspetto nei film di Nolan dove sono interpretati rispettivamente dal premio Oscar postumo Heath Ledger e Tom Hardy.

Note

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di fantascienza